Svjetsko prvenstvo u reliju 2005. - Svjetski prvak postao je Sebastian Loeb, a momčadski prvak je Citroën.

Bodovi

Utrke

Napomene

1. Sébastien Loeb je osigurao naslov prvaka u Japanu

2. Momčad Citroën osigurala je titulu momčadskog prvaka u Španjolskoj

 2005